Arbon ist der Ortsname:

 einer Stadt am Bodensee, gelegen im Kanton Thurgau, Schweiz, siehe Arbon
 eines Dorfes in der nordspanischen Provinz Kantabrien, siehe Arbón
 einer Gemeinde im französischen Département Haute-Garonne, siehe Arbon (Haute-Garonne)
 einer Gemeinde im US-Bundesstaat Idaho, siehe Arbon Valley
 einer antiken Stadt in Illyrien, siehe Arbon (Illyrien)

Arbon ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Arbon, deutscher American-Football-Spieler und -Trainer
 Hermann von Arbon († 1165), Bischof von Konstanz (1138–1165)
 Jeffrey Arbon (* 1967), britischer Wasserspringer

Siehe auch:

 Arbonne